Plaats in Indonesië
 Pekauman (Losari), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Pekauman (Madukara), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Pekauman (Tegal Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Pekauman (Gresik), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Pekauman (Grujugan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Pekauman (Sidoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java